Американский журнал:

 Американский журнал социологии 
 Американский журнал экономики и социологии 
  — «Американский журнал»